Sailors, Beware, titre original de À bord du Miramar, film américain de Fred Guiol et Hal Roach, sorti en 1927.
 Sailor Beware, titre original de La Polka des marins, film américain de Hal Walker sorti en 1952.
 Sailor Beware!, pièce de théâtre de Philip King et Falkland Cary écrite en 1954.
 Sailor Beware!, film britannique de Gordon Parry sorti en 1956.